Республиканская Футбольная Группа «А» 1978/1979 () — 55-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии на rsssf.com

1978/1979
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 1978 году
Спорт в Болгарии в 1979 году